Németlövő, Németlövő-Csejke központi településrésze Ausztriában, Burgenland tartományban, a Felsőőri járásban, neve 1905-ig Német-Lő volt
 Németlövő, a Győr-Moson-Sopron megyei Lövő község neve 1900-ig